Plaats in Indonesië
 Panjunan (Kota Kudus), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Panjunan (Pati), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Panjunan (Petarukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Panjunan (Kalitidu), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Panjunan (Sukodono), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Panjunan (Astanaanyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java